Zwahlen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Claude Zwahlen (1943–2006), Schweizer Nationalrat
 Louis Zwahlen (1857–1919), Schweizer Ingenieur, Unternehmer und Politiker
 Roland Zwahlen (* 1977), Schweizer Biathlet
 Yasmine Chatila Zwahlen (* 1963), Schweizer Diplomatin

Zwahlen steht auch für:
 Zwahlen et Mayr, ein Schweizer Stahlbauunternehmen